Спайсер ():

 (2065) Спайсер — типичный астероид главного пояса.
 Спайсер — город в округе Кандийохай, штат Миннесота, США.
 Спайсер, Шон — американский политический стратег ирландского происхождения.